
Termin -{GLA}- ima više značenja.
 Gama-linolna kiselina
 Alfa-galaktozidaza
 Gama karboksiglutaminska kiselina